Tschernyk (ukrainisch ; russisch Tschernik) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna, siehe Tschernyk (Nadwirna)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Mukatschewo, siehe Tschernyk (Mukatschewo)

Siehe auch:
 Černík